Noé (Haute-Garonne)
Noé (Yonne)